Список журналов издательства Springer — Список включает научные и научно-популярные журналы издательства Springer Science, распределенные по тематике и алфавиту. С 2006 года электронные версии журналов (в том числе и за предыдущие годы) публикуются на ресурсе , где для некоторых журналов реализован свободный доступ.

Биомедицина и науки о жизни (Biomedical and Life Sciences) 

 Acta Theriologica 
 AGE 
 Agroforestry Systems 
 Agronomy for Sustainable Development 
 Algorithms for Molecular Biology  — свободный доступ на springerlink.com
 Alpine Botany 
 Alzheimer’s Research & Therapy  — свободный доступ на springerlink.com
 American Journal of Potato Research 
 Amino Acids 
 Animal Cognition 
 Annals of Biomedical Engineering 
 Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials  — свободный доступ на springerlink.com
 Annals of Forest Science 
 Annals of Microbiology 
 Antonie van Leeuwenhoek 
 Anzeiger für Schädlingskunde 
 Apidologie 
 Applied Biochemistry and Microbiology 
 Applied Entomology and Zoology 
 Aquaculture International 
 Aquarium Sciences and Conservation 
 Aquatic Ecology 
 Aquatic Sciences — Research Across Boundaries 
 Archiv für Mikroskopische Anatomie 
 Archives of Microbiology 
 Archives of Pharmacal Research 
 Archives of Toxicology 
 Archives of Virology 
 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 
 Arid Ecosystems 
 Arthropod-Plant Interactions 
 Australasian Physical & Engineering Science in Medicine 
 Australasian Plant Disease Notes 
 Australasian Plant Pathology 
 Autoimmunity Highlights 
 Behavior Genetics 
 Behavioral and Brain Functions 
 Behavioral Ecology and Sociobiology 
 Biochemical Genetics 
 Biochemistry (Moscow) 
 Biochemistry (Moscow) Supplemental Series A: Membrane and Cell Biology 
 BioControl 
 BioData Mining 
 Biodiversity and Conservation 
 Biogerontology 
 Biologia 
 Biologia Plantarum 
 Biological Cybernetics 
 Biological Invasions 
 Biological Procedures Online 
 Biological Trace Element Research 
 Biology Bulletin 
 Biology Bulletin Reviews 
 Biology Direct 
 Biology of Sex Differences 
 BioMetals 
 Bioscience Reports 
 Biosemiotics 
 Bioseparation 
 BIOspektrum 
 Biotechnology Letters 
 BMC Biochemistry 
 BMC Bioinformatics 
 BMC Biology 
 BMC Cancer 
 BMC Cell Biology 
 BMC Chemical Biology 
 BMC Clinical Pharmacology 
 BMC Developmental Biology 
 BMC Ecology 
 BMC Evolutionary Biology 
 BMC Genetics 
 BMC Genomics 
 BMC Immunology 
 BMC Medical Genetics 
 BMC Medical Genomics 
 BMC Microbiology 
 BMC Molecular Biology 
 BMC Neuroscience 
 BMC Pharmacology 
 BMC Physiology 
 BMC Plant Biology 
 BMC Research Notes 
 BMC Structural Biology 
 BMC Systems Biology 
 Botanica Helvetica 
 The Botanical Review 
 Brain and Mind 
 Brain Cell Biology 
 Brain Structure and Function 
 Brain Topography 
 Breast Cancer Research 
 Brittonia 
 Bulletin of Experimental Biology and Medicine 
 Calcified Tissue International 
 Cancer Cell International 
 Cancer Chemotherapy and Pharmacology 
 Cancer Immunology, Immunotherapy 
 Cancer Microenvironment 
 Cardiovascular Engineering 
 Cardiovascular Engineering and Technology 
 Cardiovascular Toxicology 
 Carlsberg Research Communications 
 Cell & Bioscience 
 Cell and Tissue Banking 
 Cell and Tissue Biology 
 Cell and Tissue Research 
 Cell Biochemistry and Biophysics 
 Cell Biology and Toxicology 
 Cell Communication and Signaling 
 Cell Division 
 Cell Regeneration 
 Cell Stress and Chaperones 
 Cellular & Molecular Biology Letters 
 Cellular and Molecular Life Sciences 
 Cellular and Molecular Neurobiology 
 Cellular Oncology 
 Central European Journal of Biology 
 Centrosome Research 
 The Cerebellum 
 Cerebrospinal Fluid Research 
 Chemoecology 
 Chinese Science Bulletin 
 Chromosoma 
 Chromosome Research 
 Cilia 
 Clinical Epigenetics 
 Clinical Proteomics 
 Clinical Sarcoma Research 
 Cognitive Computation 
 Cognitive Neurodynamics 
 Cognitive Processing 
 Conservation Genetics 
 Conservation Genetics Resources 
 Contemporary Problems of Ecology 
 Current Genetics 
 Current Microbiology 
 Cytology and Genetics  — (Цитология и генетика)
 Dairy Science & Technology 
 Debates in Neuroscience 
 Development Genes and Evolution 
 Doklady Biochemistry and Biophysics 
 Doklady Biological Sciences 
 Doklady Botanical Sciences 
 Drug Delivery and Translational Research 
 Ecological Research 
 Economic Botany 
 Ecosystems 
 e-Neuroforum 
 Entomologia Experimentalis et Applicata — в настоящий момент выходит в издательстве Wiley on-line.
 Entomological Review 
 Environmental and Ecological Statistics 
 Epigenetics & Chromatin 
 The EPMA Journal 
 Ergebnisse der Physiologie, biologischen Chemie und experimentellen Pharmakologie 
 Erwerbs-Obstbau 
 Euphytica 
 European Journal of Applied Physiology 
 European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 
 European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 
 European Journal of Clinical Pharmacology 
 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 
 European Journal of Forest Research 
 European Journal of Plant Pathology 
 European Journal of Wildlife Research 
 European Journal of Wood and Wood Products 
 EvoDevo 
 Evolution: Education and Outreach 
 Evolutionary Biology 
 Evolutionary Ecology 
 Experimental & Translational Stroke Medicine 
 Experimental and Applied Acarology 
 Experimental Biology Online 
 Experimental Brain Research 
 Extremophiles 
 Filaria Journal 
 Fish Physiology and Biochemistry 
 Fisheries Science 
 Folia Geobotanica 
 Folia Microbiologica 
 Food and Environmental Virology 
 Food Security 
 Forestry Studies in China 
 Forstwissenschaftliches Centralblatt 
 Frontiers in Biology 
 Frontiers in Zoology 
 Frontiers of Agriculture in China 
 Frontiers of Biology in China 
 Frontiers of Forestry in China 
 Functional & Integrative Genomics 
 Fungal Diversity 
 Genes & Genomics 
 Genes & Nutrition 
 Genetic Resources and Crop Evolution 
 Genetic Vaccines and Therapy 
 Genetica 
 Genetics Selection Evolution 
 Genome Biology 
 Genome Integrity 
 Genome Medicine 
 Genomic Medicine 
 Gesunde Pflanzen 
 Glycoconjugate Journal 
 Helgoland Marine Research 
 Helminthologia 
 The Histochemical Journal 
 Horticulture, Environment, and Biotechnology 
 The HUGO Journal 
 Human Cell 
 Human Genetics 
 Human Physiology 
 Hydrobiologia 
 Ichthyological Research 
 Iconographia Mycologica 
 Immunity & Ageing 
 Immunogenetics 
 Immunome Research 
 In Vitro Cellular & Developmental Biology — Animal 
 In Vitro Cellular & Developmental Biology — Plant 
 Indian Journal of Clinical Biochemistry 
 Indian Journal of Microbiology 
 Indian Journal of Virology 
 Infectious Agents and Cancer 
 Inflammation Research 
 Inflammopharmacology 
 Inland Water Biology 
 Insectes Sociaux 
 Integrated Pest Management Reviews 
 Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences 
 International Journal of Peptide Research and Therapeutics 
 International Journal of Primatology 
 International Journal of Salt Lake Research 
 International Microbiology 
 Invertebrate Neuroscience 
 Investigative Genetics 
 Irrigation and Drainage Systems 
 Irrigation Science 
 Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
 Journal of Applied Genetics 
 Journal of Applied Phycology 
 Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery (Formerly Journal of Aquatic Ecosystem Health) 
 Journal of Biological Inorganic Chemistry 
 Journal of Biology 
 Journal of Biomedical Science 
 Journal of Biomedical Science 
 Journal of Biosciences 
 Journal of Cancer Education 
 Journal of Cell Communication and Signaling 
 Journal of Chemical Biology 
 Journal of Chemical Ecology 
 Journal of Circadian Rhythms 
 Journal of Clinical Immunology 
 Journal of Community Genetics 
 Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology 
 Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology 
 Journal of Computational Neuroscience 
 Journal of Crop Science and Biotechnology 
 Journal of Ethology 
 Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 
 Journal of Fluorescence 
 Journal of Forest Research 
 Journal of Forestry Research 
 Journal of General Plant Pathology 
 Journal of Genetic Counseling 
 Journal of Genetics 
 Journal of Human Genetics 
 Journal of Ichthyology 
 Journal of Immune Based Therapies and Vaccines 
 Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 
 Journal of Inflammation 
 Journal of Insect Behavior 
 Journal of Insect Conservation 
 Journal of Mammalian Evolution 
 Journal of Medical Toxicology 
 Journal of Membrane Biology 
 Journal of Microbiology 
 Journal of Molecular Evolution 
 Journal of Molecular Histology 
 Journal of Molecular Medicine 
 Journal of Molecular Neuroscience 
 Journal of Molecular Signaling 
 Journal of Muscle Research and Cell Motility 
 Journal of Natural Medicines 
 Journal of Negative Results in BioMedicine 
 Journal of Neurocytology 
 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 
 Journal of Neuroimmune Pharmacology 
 Journal of Neuroinflammation 
 Journal of NeuroVirology 
 Journal of Ornithology 
 Journal of Pest Science 
 Journal of Pharmaceutical Innovation 
 Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics 
 Journal of Physiological Sciences 
 Journal of Physiology and Biochemistry 
 Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 
 Journal of Plant Biology 
 Journal of Plant Growth Regulation 
 Journal of Plant Research 
 Journal of Structural and Functional Genomics 
 Journal of The American Society for Mass Spectrometry 
 Journal of The Indian Academy of Wood Science 
 Journal of Translational Medicine 
 Journal of Wood Science 
 Journal of Zhejiang University — Science B 
 Kew Bulletin
 Kinetoplastid Biology and Disease
 La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio
 Landscape and Ecological Engineering
 Landscape Ecology
 Letters in Peptide Science
 Limnology
 Lipids in Health and Disease
 Malaria Journal 
 Mammalian Genome 
 Mangroves and Salt Marshes 
 Marine Biodiversity 
 Marine Biology 
 Medical Electron Microscopy 
 Medical Microbiology and Immunology 
 Medical Molecular Morphology 
 Medicinal Chemistry Research 
 Medizinische Genetik 
 Metabolic Brain Disease 
 Metabolomics 
 Methods in Cell Science 
 Microbial Ecology 
 Microbiology 
 Mobile DNA 
 Molecular & Cellular Toxicology 
 Molecular and Cellular Biochemistry 
 Molecular and Chemical Neuropathology 
 Molecular and General Genetics MGG 
 Molecular Biology 
 Molecular Biology Reports 
 Molecular Biotechnology 
 Molecular Brain 
 Molecular Breeding 
 Molecular Cancer 
 Molecular Cytogenetics 
 Molecular Engineering 
 Molecular Genetics and Genomics 
 Molecular Genetics, Microbiology and Virology 
 Molecular Neurobiology 
 Molecular Neurodegeneration 
 Molecules and Cells 
 Moscow University Biological Sciences Bulletin 
 Mycological Progress 
 Mycopathologia 
 Mycorrhiza 
 Mycoscience 
 Mycotoxin Research 
 Naturwissenschaften 
 Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology 
 Neural Development 
 Neurochemical Journal 
 Neurochemical Research 
 neurogenetics 
 Neuroinformatics 
 Neurophysiology 
 Neuroscience and Behavioral Physiology 
 Neuroscience Bulletin 
 Neurotherapeutics 
 Neurotoxicity Research 
 New Forests 
 The Nucleus 
 Oecologia
 Organic Agriculture
 Organisms Diversity & Evolution Oriental Pharmacy & Experimental Medicine Origins of Life and Evolution of Biospheres Paddy and Water Environment  Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments  Parasites & Vectors  Parasitology Research  Particle and Fibre Toxicology  Pathology & Oncology Research  Pflügers Archiv European Journal of Physiology  Pharmaceutical Research  Photosynthesis Research  Photosynthetica  Physiology and Molecular Biology of Plants  Phytochemistry Reviews  Phytoparasitica  Plant and Soil  Plant Biotechnology Reports  Plant Cell Reports  Plant Cell, Tissue and Organ Culture  Plant Ecology Plant Growth Regulation  Plant Methods  Plant Molecular Biology  Plant Molecular Biology Reporter  Plant Systematics and Evolution  Planta  Polar Biology  Population Ecology  Potato Research  Primates  Probiotics and Antimicrobial Proteins  Proceedings of the Zoological Society  Proceedings: Animal Sciences  Proceedings: Plant Sciences  Protein & Cell  Proteome  Proteome Science  Protoplasma  Psychopharmacology  Purinergic Signalling  Researches on Population Ecology  Retrovirology  Reviews in Fish Biology and Fisheries  Rice  Russian Agricultural Sciences  Russian Journal of Biological Invasions  Russian Journal of Bioorganic Chemistry  Russian Journal of Developmental Biology  Russian Journal of Ecology  Russian Journal of Genetics  Russian Journal of Genetics: Applied Research  Russian Journal of Marine Biology  Russian Journal of Plant Physiology  SCIENCE CHINA Life Sciences  Science in China Series C: Life Sciences  Seminars in Immunopathology  Sexual Plant Reproduction  Silence  Small-Scale Forestry  Somatic Cell and Molecular Genetics  Source Code for Biology and Medicine  Springer Seminars in Immunopathology  Stem Cell Research & Therapy  Stem Cell Reviews and Reports  Sugar Tech  Symbiosis  Systematic Parasitology  Systems and Synthetic Biology  TAG Theoretical and Applied Genetics  Theoretical Biology and Medical Modelling  Theoretical Ecology  Theory in Biosciences  Toxicology and Environmental Health Sciences  Transgenic Research  Translational Stroke Research  Tree Genetics & Genomes  Trees — Structure and Function  Tropical Plant Biology  Tumor Biology  Urban Ecosystems Virologica Sinica Virology Journal — свободный доступ на springerlink.com
 Virus Genes Wetlands Wetlands Ecology and Management Wood Science and Technology Zeitschrift für Jagdwissenschaft Zoomorphology Земля и Окружающая среда (Earth and Environmental Science) 

 Acta Geophysica  Acta Meteorologica Sinica  Acta Oceanologica Sinica  Acta Seismologica Sinica  Advances in Atmospheric Sciences  Aerobiologia  Air Quality, Atmosphere & Health  AMBIO: A Journal of the Human Environment  Annales Geophysicae  Applied Geomatics  Applied Geophysics  Applied Petrochemical Research  Applied Spatial Analysis and Policy  Applied Water Science  Aquatic Geochemistry  Arabian Journal of Geosciences  Archives of Environmental Contamination and Toxicology  ARI — An International Journal for Physical and Engineering Sciences  Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences  BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte  Biodegradation  Biogeochemistry  Biology and Fertility of Soils  Boundary-Layer Meteorology  Bulletin Géodésique (1922—1941)  Bulletin Géodésique (1946—1975)  Bulletin of Earthquake Engineering  Bulletin of Engineering Geology and the Environment  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology  Bulletin of Volcanology  Bulletin Volcanologique  Carbon Balance and Management  Carbonates and Evaporites  Central European Journal of Geosciences  Chesapeake Science  Chinese Geographical Science  Chinese Journal of Geochemistry  Chinese Journal of Oceanology and Limnology  Climate Dynamics  Climatic Change  Contributions to Mineralogy and Petrology  Coral Reefs  Doklady Earth Sciences  Earth Science Informatics  Earthquake Science  Eclogae Geologicae Helvetiae  EcoHealth  Ecotoxicology  Energy Efficiency  Environment, Development and Sustainability  Environmental Biology of Fishes  Environmental Chemistry Letters  Environmental Earth Sciences  Environmental Engineering and Policy  Environmental Fluid Mechanics  Environmental Geochemistry and Health  Environmental Geology  Environmental Health  Environmental Management  Environmental Modeling and Assessment  Environmental Monitoring and Assessment  Environmental Science and Pollution Research  Environmental Sciences Europe  Estuaries and Coasts  Eurasian Soil Science  Facies  Frontiers of Earth Science  Frontiers of Earth Science in China  Frontiers of Environmental Science & Engineering in China  Geochemical Transactions  Geochemistry International  Geochronometria  Geography and Natural Resources  Geoheritage  GeoInformatica  GeoJournal  Geologie en Mijnbouw  Geologische Rundschau  Geology of Ore Deposits  Geomagnetism and Aeronomy  Geo-Marine Letters  Geosciences Journal  Geo-Spatial Information Science  Geotechnical and Geological Engineering  Geotectonics  GPS Solutions  Grundwasser  Hydrogeology Journal  Integrated Assessment  International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics  International Journal of Biometeorology  International Journal of Earth Sciences  Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics  Izvestiya Physics of the Solid Earth  Journal of Applied Volcanology  Journal of Atmospheric Chemistry  Journal of Coal Science and Engineering (China)  Journal of Coastal Conservation  Journal of Earth Science  Journal of Earth System Science  Journal of Environmental Studies and Sciences  Journal of Geodesy  Journal of Geographical Sciences  Journal of Housing and the Built Environment  Journal of Material Cycles and Waste Management  Journal of Mining Science  Journal of Mountain Science  Journal of Ocean University of China (English Edition)  Journal of Oceanography  Journal of Paleolimnology  Journal of Petroleum Exploration and Production Technologies  Journal of Seismology  Journal of Soils and Sediments  Journal of the Geological Society of India  Journal of the Indian Society of Remote Sensing  Journal of Volcanology and Seismology  Journal of Water Chemistry and Technology  Landslides  Lithology and Mineral Resources  Marine Biotechnology  Marine Geophysical Research  Mathematical Geology  Mathematical Geosciences  Meteorology and Atmospheric Physics  Mine Water and the Environment  Mineralium Deposita  Mineralogy and Petrology  Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change  Moscow University Geology Bulletin  Moscow University Soil Science Bulletin  Natur und Recht  Natural Hazards  Natural Resources Research  Nutrient Cycling in Agroecosystems  Ocean Dynamics  Ocean Science Journal  Oceanological and Hydrobiological Studies  Oceanology  Paläontologische Zeitschrift  Paleontological Journal  Pastoralism  Petroleum Science  Petrology  Physical Oceanography  Physics and Chemistry of Minerals  Precision Agriculture  Pure and Applied Geophysics  Quantitative Microbiology  Raumforschung und Raumordnung  Regional Environmental Change  Rendiconti Lincei  Reviews in Environmental Science and Biotechnology  Risk Analysis  Rock Mechanics and Rock Engineering  Russian Journal of Pacific Geology  Russian Meteorology and Hydrology  Saline Systems  SCIENCE CHINA Earth Sciences  Science in China Series D: Earth Sciences  Sciences of Soils  Seismic Instruments  Soil Mechanics and Foundation Engineering  Standort — Zeitschrift für angewandte Geographie  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment  Stochastic Hydrology and Hydraulics  Stratigraphy and Geological Correlation  Studia Geophysica et Geodaetica  Surveys in Geophysics  Sustainability Science  Swiss Journal of Geosciences  Swiss Journal of Palaeontology  The Environmentalist  The International Journal of Life Cycle Assessment  Theoretical and Applied Climatology  Transport in Porous Media  Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung  Urban Forum  Vegetation History and Archaeobotany  Visual Geosciences  Water History  Water Quality and Ecosystems Modeling  Water Quality, Exposure and Health  Water Resources  Water Resources Management  Water, Air, & Soil Pollution  Water, Air, & Soil Pollution cover  Water, Air, & Soil Pollution: Focus  Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie  Журналы по психологии (Behavioral Science) 

 Ageing International  American Journal of Community Psychology  American Journal of Dance Therapy  Annals of Behavioral Medicine  Applied Psychophysiology and Biofeedback  Archives of Sexual Behavior  Attention, Perception, & Psychophysics  Behavior Research Methods  Brain Imaging and Behavior  Child and Adolescent Social Work Journal  Child and Youth Care Forum  Child Psychiatry & Human Development  Clinical Child and Family Psychology Review  Clinical Social Work Journal  Cognitive Therapy and Research  Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience  Community Mental Health Journal  Contemporary Family Therapy  Current Psychological Reviews  Current Psychology  Dreaming  Educational Psychology Review  Expert Evidence  Forum der Psychoanalyse  Group  Integrative Physiological and Behavioral Science  Integrative Psychological and Behavioral Science  International Journal of Behavioral Medicine  International Journal of Mental Health and Addiction  International Journal of Rehabilitation and Health  International Journal of Stress Management  Journal of Abnormal Child Psychology  Journal of Adult Development  Journal of Applied Psychoanalytic Studies  Journal of Autism and Developmental Disorders  Journal of Behavioral Education  Journal of Behavioral Medicine  Journal of Business and Psychology  Journal of Career Development  Journal of Child and Adolescent Group Therapy  Journal of Child and Family Studies  Journal of Clinical Geropsychology  Journal of Clinical Psychology in Medical Settings  Journal of Developmental and Physical Disabilities  Journal of Family Violence  Journal of Gender, Culture, and Health  Journal of International Migration and Integration  Journal of Near-Death Studies  Journal of Nonverbal Behavior  Journal of Poetry Therapy  Journal of Police and Criminal Psychology  Journal of Psycholinguistic Research  Journal of Psychology and Judaism  Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment  Journal of Psychotherapy Integration  Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy  Journal of Religion and Health  Journal of Traumatic Stress  Journal of Youth and Adolescence  Law and Human Behavior  Learning & Behavior  Memory & Cognition  Mindfulness  Motivation and Emotion  Neuropsychology Review  Pastoral Psychology  Psychological Injury and Law  Psychological Research  Psychological Studies  Psychometrika  Psychonomic Bulletin & Review  Psycho-Oncologie  Psychotherapeut  Race and Social Problems  Revue Francophone de Psycho-Oncologie  School Mental Health  Sex Roles  Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment  Sexuality and Disability  Social Justice Research  Spatial Cognition and Computation  Substance Abuse  System Familie  The American Journal of Psychoanalysis  Инженерные науки (Engineering) 

 3D Research  Acta Geotechnica  Acta Mechanica  Acta Mechanica Sinica  Advanced Performance Materials  Analog Integrated Circuits and Signal Processing  Annals of Solid and Structural Mechanics  Annals of Telecommunications  Applied Scientific Research  Applied Scientific Research, Section B  Applied Solar Energy  Archive of Applied Mechanics  Archives of Computational Methods in Engineering  Atomic Energy  Biomass Conversion and Biorefinery  Biomechanics and Modeling in Mechanobiology  Biomedical Engineering  BioMedical Engineering OnLine  Biomedical Microdevices  Building Simulation  CEAS Aeronautical Journal  CEAS Space Journal  Cellular and Molecular Bioengineering  Central European Journal of Engineering  China Ocean Engineering  Circuits, Systems, and Signal Processing  Clean Products and Processes  Clean Technologies and Environmental Policy  Computational Mechanics  Continuum Mechanics and Thermodynamics  Design Automation for Embedded Systems  Dynamics and Control  e & i Elektrotechnik und Informationstechnik  Earthquake Engineering and Engineering Vibration  Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik)  Energy Systems  European Transport Research Review  Evolutionary Intelligence  Evolving Systems  Experimental Mechanics  Experiments in Fluids  Fire Technology  Flexible Services and Manufacturing Journal  Flow, Turbulence and Combustion  Formal Methods in System Design  Forschung im Ingenieurwesen  Frontiers in Energy  Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China  Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China  Frontiers of Energy and Power Engineering in China  Frontiers of Mechanical Engineering in China  Frontiers of Optoelectronics in China  Fuzzy Information and Engineering  Gyroscopy and Navigation  Health and Technology  Heat and Mass Transfer  IIE Transactions  Intelligent Service Robotics  International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics  International Journal of Automation and Computing  International Journal of Automotive Technology  International Journal of Control, Automation and Systems  International Journal of Crashworthiness  International Journal of Flexible Manufacturing Systems  International Journal of Intelligent Transportation Systems Research  International Journal of Machine Learning and Cybernetics  International Journal of Material Forming  International Journal of Mechanics and Materials in Design  International Journal of Precision Engineering and Manufacturing  International Journal of Social Robotics  International Journal of Speech Technology  International Journal of Steel Structures  International Journal of Systems Assurance Engineering and Management  International Journal of Wireless Information Networks  International Journal on Interactive Design and Manufacturing  Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing  Journal of Biological Engineering  Journal of Biorheology  Journal of Central South University of Technology  Journal of Civil Structural Health Monitoring  Journal of Communications Technology and Electronics  Journal of Computational Electronics  Journal of Computer and Systems Sciences International  Journal of Electronic Testing  Journal of Electronics (China)  Journal of Engineering Physics and Thermophysics  — (Инженерно-физический журнал)
 Journal of Fusion Energy  Journal of Intelligent & Robotic Systems  Journal of Machinery Manufacture and Reliability  Journal of Marine Science and Application  Journal of Marine Science and Technology  Journal of Mechanical Science and Technology  Journal of Micro — Nano Mechatronics  Journal of Nondestructive Evaluation  Journal of Reducing Space Mission Cost  Journal of Remanufacturing  Journal of Shanghai Jiaotong University (Science)  Journal of Signal Processing Systems  Journal of Systems Science and Systems Engineering  Journal of Visualization  Journal of Zhejiang University — Science A  KSCE Journal of Civil Engineering  Logistics Research  Materials and Structures  Medical and Biological Engineering and Computing  Memetic Computing  Microfluidics and Nanofluidics  Microgravity Science and Technology  Microsystem Technologies  Multibody System Dynamics  Multidimensional Systems and Signal Processing  Nonlinear Dynamics  Peer-to-Peer Networking and Applications  Personal Technologies  Power Technology and Engineering (formerly Hydrotechnical Construction)  Problems of Information Transmission  Production Engineering  Radioelectronics and Communications Systems — (Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника)
 Recherche Transports Sécurité  Research in Engineering Design  Russian Aeronautics (Iz VUZ)  Russian Electrical Engineering  Russian Engineering Research  Russian Microelectronics  Sadhana  SCIENCE CHINA Technological Sciences  Science in China Series E: Technological Sciences  Securitas Vialis  Sensing and Imaging: An International Journal  Signal, Image and Video Processing  Soft Computing — A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications  Space Debris  Sports Engineering  Structural and Multidisciplinary Optimization  Subsurface Sensing Technologies and Applications  Surface Engineering and Applied Electrochemistry  Swarm Intelligence  The International Journal of Advanced Manufacturing Technology  The Journal of Sustainable Product Design  The Journal of VLSI Signal Processing  Thermal Engineering  Transactions of Tianjin University  Waste and Biomass Valorization  Welding International  Wireless Personal Communications  Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)  Zeitschrift für Energiewirtschaft  Компьютер и Информатика (Computer Science) 

 Acta Informatica  Advances in Computational Mathematics  AI & Society  Algorithmica  Annals of Mathematics and Artificial Intelligence  Annals of Software Engineering  Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing  Applied Intelligence  Archives and Museum Informatics  Artificial Intelligence and Law  Artificial Intelligence Review  Artificial Life and Robotics  Automated Software Engineering  Automatic Control and Computer Sciences  Automatic Documentation and Mathematical Linguistics  Autonomous Agents and Multi-Agent Systems  Autonomous Robots  BT Technology Journal  Central European Journal of Computer Science  Cluster Computing  Cognition, Technology & Work  Computational Complexity  Computer Science — Research and Development  Computer Supported Cooperative Work (CSCW)  Constraints  Cryptography and Communications  Data Mining and Knowledge Discovery  Datenbank-Spektrum  Datenschutz und Datensicherheit — DuD  Distributed and Parallel Databases  Distributed Computing  Education and Information Technologies  Empirical Software Engineering  Engineering with Computers  Ethics and Information Technology  Formal Aspects of Computing  Frontiers of Computer Science in China  Genetic Programming and Evolvable Machines  Higher-Order and Symbolic Computation  Identity in the Information Society  Informatik — Forschung und Entwicklung  Informatik-Spektrum  Information Retrieval  Innovations in Systems and Software Engineering  International Journal of Computer Vision  International Journal of Information Security  International Journal of Parallel Programming  International Journal on Digital Libraries  International Journal on Document Analysis and Recognition  International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT)  Journal in Computer Virology  Journal of Automated Reasoning  Journal of Computer Science and Technology  Journal of Control Theory and Applications  Journal of Cryptographic Engineering  Journal of Cryptology  Journal of Grid Computing  Journal of Intelligent Information Systems  Journal of Internet Services and Applications  Journal of Mathematical Imaging and Vision  Journal of Network and Systems Management  Journal of Real-Time Image Processing  Journal of Systems Integration  Journal of the Brazilian Computer Society  Journal of Zhejiang University — Science C  Journal on Multimodal User Interfaces  KI — Künstliche Intelligenz  Knowledge and Information Systems  Kognitionswissenschaft  LISP and Symbolic Computation  Machine Learning  Machine Vision and Applications  Minds and Machines  Mobile Networks and Applications  Multimedia Systems  Multimedia Tools and Applications  Natural Computing  Networking Science  Neural Computing & Applications  New Generation Computing  Numerical Algorithms  Optical Memory & Neural Networks  Optical Networks Magazine  Paladyn. Journal of Behavioral Robotics  Pattern Analysis & Applications  Pattern Recognition and Image Analysis  Personal and Ubiquitous Computing  Photonic Network Communications  Programming and Computer Software  Real-Time Systems  Requirements Engineering  SCIENCE CHINA Information Sciences  Science in China Series F: Information Sciences  Scientific and Technical Information Processing  Scientometrics  Security Informatics  Service Oriented Computing and Applications  Social Network Analysis and Mining  Software — Concepts & Tools  Software and Systems Modeling  Software Quality Journal  The Journal of Supercomputing  The Visual Computer  The VLDB Journal  Theory of Computing Systems  Universal Access in the Information Society  User Modeling and User-Adapted Interaction  Virtual Reality  Wireless Networks  World Wide Web  Химия (Chemistry and Materials Science) 

 Физика и астрономия (Physics and Astronomy) 

 Медицина (Medicine) 

 Математика и статистика (Mathematics and Statistics) 

 Acta mathematica'' — свободный доступ на springerlink.com

Гуманитарные науки (Humanities, Social Sciences and Law)

Бизнес и Экономика (Business and Economics)

См. также 
 Список экологических журналов
 Список орнитологических журналов
 Список энтомологических журналов

Ссылки 
 springerlink.com Электронные копии журналов и книг издательства Springer
  Издательство Springer офсайт

Научные журналы